Amphoecini é uma tribo de coleópteros da subfamília Lamiinae; compreende apenas um único gênero, com distribuição apenas em Nova Caledónia.

Taxonomia
 Ordem Coleoptera
 Subordem Polyphaga
 Infraordem Cucujiformia
 Superfamília Chrysomeloidea
 Família Cerambycidae
 Subfamília Lamiinae
 Tribo Amphoecini (Breuning, 1951)
 Gênero Amphoecus (Montrouzier, 1861)

Lamiinae
Amphoecini